Ральф Крю́гер (; род. 31 июля 1959, Виннипег, Канада) — немецкий хоккеист, тренер и спортивный функционер. Главный тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею с шайбой 2016 года, а также клубов НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сейбрз». Бывший президент футбольного клуба «Саутгемптон».

Биография 
Воспитанник канадского хоккея. Начинал играть в хоккей в Канаде. В сезоне 1977/78 выступал за клуб второго дивизиона ФРГ «Дуйсбург». После этого ещё один сезон отыграл в Северной Америке, после чего окончательно перебрался в Германию. Провёл более 350 матчей в хоккейной лиге ФРГ, забросил 187 шайб и отдал 186 голевых передач. В сезоне 1980/81, защищая цвета «Дюссельдорфа», Крюгер стал лучшим бомбардиром лиги с 22 шайбами. За сборную ФРГ выступал на чемпионатах мира 1981 и 1986 годов.

В 1989 году стал играющим тренером «Дуйсбурга» (не имея тренерской лицензии, поэтому официально команду возглавлял Иржи Ханцль). В следующем году покинул клуб из-за разногласий с руководством клуба. С 1991 по 1998 год — главный тренер австрийского клуба «Фельдкирх». С клубом Ральф завоевал 5 чемпионств и 3 трофея Альпийской лиги. В 1998 году выиграл также Европейскую хоккейную лигу, в финале переиграв московское «Динамо» со счётом 5:3. В 1998 году возглавил только что вступившую в элиту мирового хоккея национальную команду Швейцарии, которой руководил на протяжении 12 лет. В октябре 2009 года было объявлено, что у руля сборной Швейцарии Крюгера заменит Шон Симпсон после Олимпиады 2010 года в Ванкувере. В июле 2010 года был назначен помощником тренера «Эдмонтон Ойлерз». 27 июня 2012 года возглавил клуб как главный тренер. В июне 2013 года был освобождён от своих обязанностей. На Олимпиаде 2014 года в Сочи консультировал канадскую сборную. С января 2014 года работал в руководящем отделе английского футбольного клуба «Саутгемптон». 12 марта 2014 года назначен директором клуба. В 2016 году возглавил сборную Европы на Кубке мира по хоккею с шайбой.

Сын — Юстин Крюгер, профессиональный хоккеист.

Примечания 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки ХК «Розенхайм»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»
Тренеры «Баффало Сейбрз»